Trautmann steht für:
 Trautmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Trautmann (Fernsehreihe), österreichische Fernsehserie (2000–2008)
 Trautmann (Film), deutsch-britischer Spielfilm von Marcus H. Rosenmüller (2018)
 Carl Trautmann (Puppenhersteller), deutsche Puppenmanufaktur

Siehe auch:
 Trautman